Emory Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Emory Creek (Alaska), im Fairbanks North Star County
 Emory Creek (Missouri), im Taney County
 Emory Creek (New York), im Nassau County
 Emory Creek (South Carolina), im Pickens County
 Emory Creek (West Virginia), im Mineral County

Siehe auch:
 Emory Creek Provincial Park, in der Provinz British Columbia, Kanada